Фостер, Марк:
 Фостер, Марк (род. 1970) — британский пловец.
 Фостер, Марк (род. 1984) — американский певец, автор песен и мультиинструменталист.